Вокер (округ, Алабама)
 Вокер (округ, Джорджія)
 Вокер (округ, Техас)